Богдан Младенович (; 4 апреля 1996, Белград, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, нападающий клуба «Жил Висенте». Выступал в сборной Сербии.

Карьера

Клубная карьера 
Богдан является воспитанником клуба «Рад», за основную команду которого нападающий дебютировал 7 марта 2015 года во встрече с «Вождовацем». 10 мая того же года Младенович отметился первым забитым мячом, принеся своей команде победу над «Ягодиной».

В сезоне 2014/15 Богдан провёл 11 матчей в чемпионате и забил 1 мяч, в следующем — 17 игр.

Карьера в сборной 
29 сентября 2016 года Богдан принял участие в товарищеской встрече сборной Сербии, за которую выступали лучшие игроки внутреннего чемпионата, со сборной Катара.

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Жарково»
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Дивания»
Игроки ФК «Колубара»
Игроки ФК «Бальцан»